Rayappan ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrose Rayappan (1901–1999), indischer Geistlicher, Erzbischof von Pondicherry und Cuddalore
 Arulselvam Rayappan (* 1960), indischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Salem
 Suzanne Rayappan (* 1981), englische Badmintonspielerin